Longitudinal (von lateinisch longus „lang“) steht für:

 die Richtung entlang der Körperlängsachse, siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen #Körperebenen
 die Ausbreitungseigenschaft einer Welle, wenn die Schwingung in Ausbreitungsrichtung erfolgt, siehe Longitudinalwelle
 Adjektiv zu Longitude, die Geographische Länge

 Valle Longitudinal, auch Valle Central, das Zentraltal in der Mitte Chiles

Siehe auch:
 Longitudinal Recording (Längsspuraufzeichnung)
 Longitudinal Timecode (LTC: Timecode-Art)
 Longitudinal-Komparator (Vergleichsmessgerät)